Kerény, keresztnév
Kerény, település